

Кастровілл — місто, штат Техас
 Кастровілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія